Medale
 Merentibus – medal ustanowiony  w 1766 roku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Merentibus – medal przyznawany przez Uniwersytet Jagielloński

Zobacz też
 Bene Merentibus